Zwei Menschen – film del 1919 diretto da Fern Andra
Zwei Menschen – film del 1924 diretto da Hanns Schwarz
Zwei Menschen – film del 1930 diretto da Erich Waschneck
Zwei Menschen – film del 1952 diretto da Paul May